Publícia (dama), esposa de Luci Postumi Albí, cònsol el 154 aC.
 Gens Publícia, gens romana plebea
 Publicia de cereis o Publicia de sponsoribus, llei romana proposada pel tribú de la plebs Publici.
 Publicia de lusu, llei romana del segle I.